La saison 2012-2013 de Liga Adelante est la quatre-vingt-deuxième édition de la deuxième division espagnole.

Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-uns autres. 

À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Liga BBVA et les quatre suivants s'affrontent en barrages.

Les quatre derniers sont quant à eux relégués en Segunda División B.

Participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

| align="left" valign="top" width="50%" |

|}

Matchs

Barrages 

Le vainqueur de ces barrages est promu en Liga BBVA.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleur gardien 
Le Trophée Zamora est une récompense décernée par le quotidien sportif espagnol Marca au gardien de but avec le ratio buts encaissés/matchs joués le plus faible.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2012-2013
Football M2
Espagne M2
Championnat M2